Milhas : commune française, située dans le département de la Haute-Garonne 
 Milhas (Cumiès) : commune française, située dans le département de l'Aude 
 Milhas : commune française, située dans le département de l'Aveyron 
 Milhàs : aliment gastronomique